Трембач — украинская фамилия.

 Трембач, Виктор Николаевич (род. 1948) — советский футболист.
 Трембач, Владимир Викторович (1917—?) — специалист в области светотехники, доктор технических наук, профессор кафедры светотехники МЭИ, почетный академик РАЭН.
 Трембач, Константин Григорьевич (1920—1953) — Герой Советского Союза.

Примечания